Schmidt-Pauli war der Nachname von:

 Elisabeth von Schmidt-Pauli (1889–1956), deutsche Schriftstellerin
 Florentin von Schmidt-Pauli (1850–1914), preußischer Generalmajor